Les Phaerimms sont des créatures appartenant au monde imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne pour le jeu Donjons et Dragons.

Présentation 

Les phaerimms sont des créatures puissantes qui utilisent la magie et qui se déplacent grâce à une lévitation naturelle. Vivant normalement en Outreterre sous l'Anauroch, les Phaerimms émergent lorsque la magie est utilisée près d'eux. Ce sont des adversaires mortels qui laissent peu de survivants sur leur passage, hormis les créatures qu'elles utilisent ensuite comme esclaves. Ils ressemblent à des cônes inversés dont le sommet finit par un aiguillon. Ils ont quatre bras, deux sur chaque côté, qu'ils utilisent pour attraper leurs ennemis pour les mordre ou les piquer plus facilement. Les Phaerimms communiquent naturellement entre eux en variant le sifflement du vent autour d'eux et par télépathie avec les autres créatures.

L'aiguillon situé au bout de la queue des Phaerimms n'est pas simplement un dard, c'est aussi un organe reproducteur qui permet à la créature d'injecter un œuf dans le corps vivant de sa victime. De plus, le poison libéré au moment de l'injection est magique, non seulement il paralyse la victime mais il la fait également léviter au-dessus du sol, rendant toute tentative de fuite impossible. Ainsi, le malheureux qui se fait piquer par un phaerimm est condamné à être dévoré de l'intérieur par le rejeton de son agresseur, sauf s'il réussit à extraire l'œuf avant son éclosion.

Histoire 

Les phaerimms sont une race ancienne et étaient pratiquement inconnus jusqu'à peu. Ils sont pourtant à l'origine de la chute de tous les empires ayant occupé la région.

Le premier à subir leurs assauts furent les sarrukhs d'Isstosseffifil, qui poussèrent trop loin leur exploration de l'Outreterre. Les sorciers Isstossef eurent recours à la magie pour détourner la Mer étroite et engloutir le royaume des phaerimms, mais les changements climatiques engendrés amenèrent la chute de l'empire saurien.

Les Phaerimms réapparurent ensuite durant l'époque de Néthéril, un royaume de mages puissants qui possédaient une magie bien plus puissante que celle utilisé dans les royaumes actuellement. Ces mages construisirent un grand empire, un empire qui dépendait de la magie pour survivre. Comme les exigences en magie de Néthéril et de ses archimages augmentèrent, les réserves de magie qui existait dans la région des Phaerimms commencèrent à diminuer. Ce qui eut un effet radical sur leur régime. Ceux-ci cherchèrent un moyen de détruire cette menace, ils mirent au point un sort permanent de drainage de vie qui éliminerait toute vie au-dessus de leur région. Néthéril tomba dans le chaos. La guerre qui s'ensuivit et l'erreur fatale de l'archimage Karsus causérent la chute de l'empire néthérisse.

La chute de Néthéril permit aux Phaerimms d'agrandir leur royaume. Le grand désert d'Anauroch est le résultat du sort de drain de vie.  Heureusement pour tous les êtres vivant de la surface, une autre race mystérieuse et magique d'Outreterre connu sous le nom de Sharns sont apparus. Ils arrêtèrent l'expansion des Phaerimms et les emprisonnèrent dans la région qu'ils avaient eux-mêmes créés avec leur sort de drain de vie,  un endroit scellé par le "mur des Sharns", tout près d'Evereska, grande cité des Elfes.

Dernièrement, Melegaunt Tanthul, un des princes de la cité de Pénombre (une cité Néthérisse qui s'était réfugiée dans le plan de l'Ombre) et des humains venus de Vaasie se heurtèrent aux Gardiens des nécropoles d'Evereska dans une crypte aux environs de la cité. Lors du combat qui suivit où les elfes arrêtèrent les humains, un amalgame malencontreux de magie provoqua la formation d'une brèche dans le mur des Sharns... et libérèrent les Phaerimms sur le monde, la brèche du mur n'ayant jamais pu être colmatée depuis l'accident de la crypte. Evereska ne tient son salut qu'à son Mythal (effet magique), qui la protège -temporairement- contre les Phaerimms.

Les événements qui suivent sont détaillées dans la série de romans écrits par Troy Denning : la séquence du Retour des Archimages.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés